Аза́рова — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Азарова, Анна Александровна (род. 1980) — российская актриса и фотомодель.
 Азарова, Валентина Вячеславовна (род. 1991) —  российская порноактриса и  спортсменка.
 Азарова, Елена Юрьевна (род. 1973) — российская синхронистка.
 
 
 Азарова, Наталия Михайловна (род. 1956) — российский поэт и филолог.
 Азарова, Светлана Анатольевна (род. 1976) — украинский композитор.
 Азарова, Татьяна Николаевна (род. 1985) — казахстанская легкоатлетка.

Населённые пункты 
 Азарова — деревня в Карачевском районе Брянской области.